Das Dameneinzel der Australian Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Serena Williams. Das Finale bestritten Justine Henin-Hardenne und Kim Clijsters. Henin-Hardenne gewann in drei Sätzen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2004